Forame magno (Foro occipitale o Foramen magnum) – foro della superficie inferiore dell'osso occipitale alla base della scatola cranica
 Forame vertebrale – foro della vertebra
 Forame ovale sfenoidale – foro dell'osso sfenoide
 Forame ovale di Botallo – foro del cuore fetale
 Forame ovale pervio – malformazione cardiaca
 Forame epiploico (o forame di Winslow) – foro che mette in comunicazione la borsa omentale con la grande cavità peritoneale
 Forame di Magendie – struttura anatomica dell'encefalo
 Forame di Panizza – struttura del sistema cardiocircolatorio dei coccodrilli

Pagine correlate 

Foro ovale